Radulović, Radulovic ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Radulović (* 1970), montenegrinischer Schriftsteller, Dichter, Essayist, Übersetzer und Kritiker
 Irena Grickat-Radulović (1922–2009), jugoslawische bzw. serbische Slawistin
 Luka Radulović (* 1990), österreichischer Fußballspieler

 Mileta Radulović (* 1981), montenegrinischer Fußballtorhüter

 Nemanja Radulović (* 1985), serbischer  Violinist
 Nikola Radulović (* 1973), italienischer Basketballspieler
 Stefan Radulovic (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Veronika Radulovic (* 1954), deutsche Künstlerin